Il doppio del torneo di tennis Hamanako Tokyu Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Junri Namigata che hanno battuto in finale Belinda Bencic e Sofia Shapatava 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Miki Miyamura /  Akiko Ōmae (primo turno)
 Shūko Aoyama /  Junri Namigata (Campionesse)

 Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (semifinali)
 Kanae Hisami /  Mari Tanaka (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hamanako Tokyu Cup 2013